La Coupe Davis 1990 est la  de ce tournoi de tennis professionnel masculin par nations. Les rencontres se déroulent du 2 février au 2 décembre dans différents lieux.

Les États-Unis remporte leur  grâce à leur victoire en finale face à l'Australie par trois victoires à deux.

Contexte 
Le "Groupe Mondial" de l'édition 1990 de la Coupe Davis met aux prises 16 équipes sélectionnées en fonction de leurs résultats durant l'édition précédente :
 les nations ayant atteint les quarts de finale (),
 les nations ayant remporté leur match de barrage ().

*L'Allemagne de l'Ouest est remplacée par l'Allemagne du fait de la réunification.

Le tournoi se déroule en parallèle dans les groupes inférieurs des zones continentales, avec pour enjeu d'accéder au groupe supérieur. Un total de 85 nations participent à la compétition :
 16 dans le "Groupe Mondial",
 19 dans la "Zone Amérique",
 19 dans la "Zone Asie/Océanie",
 31 dans la "Zone Afrique/Europe".

Déroulement du tournoi 
Les Américains s'imposent en finale sur la terre battue de St. Petersburg, en Floride, face à l'Australie. L'équipe américaine de 1990 est l'une des plus hétéroclites de l'Histoire car elle est très largement modifiée entre les deux premiers tours et les deux suivants. Le seul fil conducteur de cette équipe, c'est son équipe de double composée des méconnus Jim Pugh et Rick Leach, qui gagnent leurs quatre matchs. Sinon, les États-Unis ont aligné cinq joueurs de simples : Jay Berger, Aaron Krickstein, Brad Gilbert plus les très jeunes Michael Chang (18 ans) et Andre Agassi (20 ans) qui officient pour les demies et la finale. À ce moment-là, les États-Unis pouvaient encore disposer d'un réservoir de joueurs énorme car John McEnroe jouait encore et Pete Sampras était en train de se révéler (il gagna cette année-là l'US Open). Ni l'un ni l'autre n'ont participé à cette campagne de Coupe Davis.

La finale fut une formalité car les Américains menaient trois à zéro dès le samedi soir. Andre Agassi lança la machine le vendredi en triomphant de Richard Fromberg en cinq manches. La suite fut plus facile. Mais l'équipe d'Australie n'avait pas d'énormes talents à mettre en face d'Agassi et de Chang, surtout sur terre battue. Le grand exploit de cette campagne, les États-Unis l'ont réussi en demi-finale à Vienne sur terre battue contre l'Autriche dans une rencontre qui dura quatre jours (victoire 3-2). Le lundi, Michael Chang arrache la qualification en cinq manches contre Horst Skoff après avoir été mené deux manches à zéro.

Résultats

Groupe mondial 
Les nations vaincues au  jouent leur maintien pour le groupe mondial lors du tour de barrage. Les autres sont directement qualifiées pour le groupe mondial 1991.

Tableau

Matchs détaillés

Huitièmes de finale

Quarts de finale

Demi-finales

Finale 
La finale de la Coupe Davis 1990 se joue entre les États-Unis et l'Australie.

Barrages

Résumé 
Les barrages voient s'affronter les nations ayant perdu au  du "Groupe Mondial" (GM) et les vainqueurs des "Groupe I" de façon aléatoire. Les nations victorieuses sont qualifiées pour le groupe mondial 1991. Les nations vaincues participent au "Groupe I" de leur zone géographique. Les barrages se déroulent en même temps que les demi-finales : du 21 au 23 septembre.

Matchs détaillés

Notes et références 
 Feuilles de matches

 Autres références

Voir aussi

Articles connexes 
 Coupe Davis
 Saison 1990 de l'ATP
 World Team Cup 1990
 Coupe de la Fédération 1990

Liens externes 
  Site officiel de la Coupe Davis
  Site officiel de l'ATP

Navigation 

1990
Coupe Davis
Davis